Higuera kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Higuera (ort i Mexiko, Jalisco, Ameca), 
 La Higuera (ort i Mexiko, Jalisco, Tuxpan),

Spanien 

 Higuera la Real (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Higuera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Higuera de la Sierra

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar